Канем — название нескольких государственных и административных образований в Африке:
 Канем — раннесредневековое государство в Африке
 Административные единицы Республики Чад:
 Канем — один из современных административных регионов; 
 Канем — один из трёх департаментов региона Канем;
 Канем — одна из префектур по делению, бывшему до 2002 года.